Shushica (alb. Shushicë) – miejscowość w południowo-zachodniej części Albanii, w okręgu Wlora, w obwodzie o tej samej nazwie. Burmistrzem miasta jest Luli Petanaj.

Przypisy 

Miejscowości w Albanii